Steredenn peut désigner :
Steredenn, salle omnisports à Saint-Brieuc.
Steredenn, jeu vidéo de type shoot 'em up sorti en 2015.